George Gray (1863 – ?) – regista britannico del cinema muto
 George Gray (1894-1967) – attore statunitense
 George Gray – atleta britannico
 George Gray – wrestler statunitense conosciuto con i nomi d'arte One Man Gang e Akeem
 George Robert Gray (1808-1872) – ornitologo britannico